John Farley ist der Name folgender Personen:

* John Farley (Fußballspieler) (* 1951), englischer Fußballspieler
 John Farley (Schauspieler) (* 1968), US-amerikanischer Schauspieler
 John Murphy Farley (1842–1918), US-amerikanischer römisch-katholischer Erzbischof und Kardinal